Hillary est un prénom féminin anglophone. Le correspondant français est Hilarie ou Hilairie, forme féminine du prénom Hilaire, fêté le 13 janvier, une sainte Hilarie étant fêtée le 12 août.

Il peut également être utilisé comme nom de famille.

Prénom 
 Hillary Carlip, romancière ;
 Hillary Clinton, femme politique américaine ;
 Hillary Howard, reporter ;
 Hillary Profita, journaliste aux États-Unis ;
 Hillary Raphael, romancière ;
 Hillary Scott, actrice de cinéma pornographique américaine ;
 Hillary Scott, chanteuse américaine ;
 Hillary B. Smith, actrice américaine ;
 Hillary Tuck, actrice américaine ;
 Hillary Waugh, auteure de polars américains ;
 Hillary Wolf, actrice enfant américaine ;

 Hilary Swank, actrice américaine ;
 Hilary Duff, actrice et chanteuse américaine ;
 Hilarie Burton, actrice américaine.

Nom de famille 
 Barbara Hillary (1931-2019), exploratrice américaine. 
 Edmund Hillary (1919-2006), alpiniste et explorateur néo-zélandais.

Autre 
 Les monts Hillary sont une chaîne de montagnes située sur la planète naine Pluton.
 Hillary (2020) un film documentaire sur la vie de Hillary Clinton.

Notes et références 

Prénom féminin
Homonymie de patronyme

de:Hillary